David M. Schneider (1918-1995), antropolog amerykański
 David Schneider (ur. 1963), aktor brytyjski